Moraczewo peut désigner :

Toponymie 
en 
 dans la voïvodie de Grande-Pologne :
 Moraczewo, un village du powiat de Gniezno ;
 Moraczewo, un village du powiat de Leszno.